Peter von Aarberg ist der Name folgender Personen:

* Peter II. (Aarberg) (~1300–vor 1372), Graf von Aarberg
 Peter von Aarberg (1350–1386), Bannerträger aus dem Geschlecht der Grafen von Aarberg